Натуральне число 593
 593 рік до нашої ери
 593 рік нашої ери